Tiller ist

 ein Begriff beim Bogenschießen, siehe Tiller
 ein Stadtteil in Trondheim (Norwegen), siehe Tiller (Trondheim)
 ein Teil einer Lenkung, abgeleitet vom englischen Wort tiller für Pinne. Namentlich
 das Lenkrad für die Bugradsteuerung beim Flugzeug, siehe Bugradsteuerung
 ein Bestandteil (Tillerarm) der Fernlenkung bei Aussenbordmotoren
 eine Lenkerform beim Liegerad
 ein Tiller Truck, eine als Sattelzug aufgebaute Drehleiter mit manuell gelenkter Hinterachse

Tiller ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tiller (* 1939), österreichischer Politiker
 Anton Tiller (1881–1967), österreichischer Schauspieler, Rezitator und Theaterleiter
 Artur Tiller (1884–1957) Deutscher Yacht-Konstrukteur und Buchautor
 Bryson Tiller (* 1993), US-amerikanischer Sänger, Rapper und Songwriter
 Carl Frode Tiller (* 1970), norwegischer Schriftsteller
 Elisabeth Tiller (* 1964), deutsche Romanistin und Hochschullehrerin
 Friedrich-Wilhelm Tiller (* 1949), deutscher Arzt, Autor und Musiker
 George Tiller (1941–2009), US-amerikanischer Mediziner
 Heinrich Tiller (* 1957), deutscher General der Bundeswehr
 Henry Tiller (1914–1999), norwegischer Boxer
 Nadja Tiller (1929–2023), österreichische Schauspielerin
 Rasmus Tiller (* 1996), norwegischer Radrennfahrer
 Simen Tiller (* 1995), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Terence Tiller (1916–1987), britischer Schriftsteller
 Thomas Nordseth-Tiller (1980–2009), norwegischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Thieler